Favaretto ist der Familienname von:

 Camillo Favaretto (1905–1965), italienischer Künstler
 Giorgio Favaretto (1902–1986), italienischer Pianist 
 Lara Favaretto (* 1973), italienische Künstlerin 

 Paolo Favaretto (* 1967), italienischer Fußballspieler